L'Inconnue peut faire référence à :

Arts

Peinture 

 L'Inconnue, un tableau du peintre russe Ivan Kramskoï réalisé en 1883.

Littérature 
 L'Inconnue, une nouvelle écrite par Guy de Maupassant, parue en 1885 ;
 L'Inconnue de Peyrolles, un roman français de Françoise Bourdin, publié en 2008.

Télévision 
 L'Inconnue de Vienne , un téléfilm français de Bernard Stora, diffusé en 1986 ;
 L'Inconnue du Val-Perdu, un téléfilm français réalisé par Serge Meynard, diffusé en 2001 ;
 L'inconnue (Drum Roll, Please), treizième épisode de la saison 1 de How I Met Your Mother diffusé en 2006.

Cinéma 
 L'Inconnue, court-métrage de Victorin Jasset sorti en 1913 ;
 L'Inconnue, film de Charles Maudru sorti en 1921 ;
 L'Inconnue du palace (The Bride Wore Red), un film américain réalisé par Dorothy Arzner, sorti en 1937 ;
 L'Inconnue de Hong Kong, un film français réalisé par Jacques Poitrenaud, sorti en 1963 ;
 L'Inconnue dans la cité, un court métrage français de Claude Guillemot, sorti en 1963 ;
 L'Inconnue, un film pornographique français réalisé par Alain Payet, sorti en 1982 ;
 L'Inconnue, un film français réalisé par Claude Weisz, sorti en 1966 ;
 L'Inconnue (La sconosciuta), un film italien réalisé par Giuseppe Tornatore, sorti en 2006.

Voir aussi 

 
 
 
 
 
 Langelot et l'Inconnue
 Lettre d'une inconnue et Lettre d'une inconnue (film)
 Lettres à l'inconnue